Cook Peak steht für Berge:
 Cook Peak (Antarktika)
 Cook Peak (Wyoming)
Siehe auch:
 Cooke Peak